Напад на кафић у Пећи је терористички напад против младића српске националности у Пећи на Косову и Метохији.

Дана 14. децембра 1998. године, током сукоба на Косову и Метохији, неидентификовани нападач напао је кафић Панда у Пећи. Приликом напада убио је 6 младића а 15 ранио. Страдали су: Иван Обрадовић (14), Вукота Гвозденовић (16), Светислав Ристић (17), Зоран Станојевић (17), Драган Трифковић (17) и Иван Радевић (25).

Убиство 6 младића српске националности се сматрало осветом за убиство 34 терориста ОВК раније тог истог дана када су на граници са Албанијом упали у заседу Војске Југославије.

Припадници МУП-а Србије покренули су опсежну потрагу за извршиоцима терористичког напада. Дана 17. децембра у пећком кварту Капeшница полиција је ухапсила Агрона Колчакуа (1972). Резултат полицијске акције био је још десеторо ухапшених. Пре тога ухапшено је још тројица терориста: Газменда Бајрамији, Џевдет Бајрами и Верђеђа Влазними. Познато је да постоји и четврти помагач. У потрази у селу Глођане дошло је сукоба, при чему су убијена два припадника ОВК у униформама и са оружјем. Откривен је штаб ОВК у коме је нађена већа количина оружја, муниције и униформи као и возила које је ОВК отела од житеља Ђаковице. Укупно је у Пећи и Глођанима ухапшено 34 особа који су били повезани са нападом на кафић, а чланови ОВК били су под командом Рамуша Харадинаја.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Хиљаду прича, а ниједна истина о Панди („Вечерње новости”, 14. децембар 2017)
 Родитељи жртава очекују да злочин у „Панди” ускоро буде расветљен („Политика”, 14. децембар 2019)

Рат на Косову и Метохији
1998.
Општина Пећ
ОВК
Тероризам у Србији
Масовна пуцњава у Србији